Bernat Riera (mercedari) (segle XIV-segle XV), religiós català
 Bernat Riera Alemany (Andratx, 1874 - Palma, 1926), metge i militar mallorquí